Entzug bezeichnet

 im Rechtswesen die angeordnete oder kontrollierte Wegnahme einer Sache oder einer Vollmacht, insbesondere
 Fahrerlaubnisentzug, siehe Entziehung und Neuerteilung der Fahrerlaubnis
 Kindesentzug als Straftat, siehe Entziehung Minderjähriger
 Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen durch das Jugendamt

 Maßnahmen zur Behandlung von Suchterkrankungen, siehe Drogentherapie und Entziehungskur
 insbesondere Opioidentzug
 körperliche und psychische Erscheinungen im Zusammenhang mit dem Enhtzug psychotroper Substanzen, siehe Entzugssyndrom

Entziehung bezeichnet im Rechtswesen den Straftatbestand der Wegnahme einer nicht volljährigen Person von einem Elternteil oder beiden Eltern, siehe Entziehung Minderjähriger.

Siehe auch: